Torpedeiro pode ser:
 Torpedeiro (avião), um avião, mais precisamente um bombardeiro médio, desenhado para atacar navios com torpedos.
 Barco torpedeiro, um navio desenhado para lançar torpedos.

Desambiguação